Lückemeier ist der Familienname von:

 Lars Lückemeier (* 1994), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Peter Lückemeier (* 1950), deutscher Autor und Journalist